Степнянка — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области России. Входит в состав муниципального образования Соболевский сельсовет.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок масло-казеиновой фабрики переименован в Степнянка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Оренбургская область)